Rue du Cadran (Bruxelles), à Saint-Josse-ten-Noode ;
 Rue du Cadran (Paris), ancien nom (1807-1851) d’une voie parisienne.

Voir aussi :
 Rue du Cadran Saint-Pierre, à Reims

Voir encore : 
 Impasse du Cadran, à Paris